

Architettura
 Struttura (struttura portante) – la parte di un manufatto espressamente destinata ad assorbire carichi

Chimica
 Struttura chimica – tipo di formula chimica che indica la natura degli atomi che compongono una molecola
 Struttura cristallina – struttura con cui sono connessi gli atomi che formano un reticolo cristallino
 Struttura molecolare – struttura con cui sono connessi gli atomi che formano le molecole

Filosofia
 Struttura – in senso marxiano, insieme dei rapporti di produzione economica della società

Informatica 
 Struttura – dato strutturato che comprende diversi elementi di tipo eterogeneo

Matematica
 Struttura – insieme costituito da oggetti matematici addizionali che si sovrappongono all'insieme
 Struttura algebrica – insieme munito di una o più operazioni che possono essere nullarie, unarie e binarie
 Struttura relazionale – struttura tra le cui componenti compare qualche relazione matematica, oppure qualche funzione o qualche famiglia

Pedologia
 Struttura – proprietà derivata dall'aggregazione delle particelle terrose

Psicologia
 Struttura di personalità – insieme delle caratteristiche personali che rendono il comportamento di ogni individuo unico e irripetibile

Semiotica
 Struttura – totalità di relazioni fra unità la cui descrizione scientifica prescinde dalle proprietà mostrate dalle unità stesse

Altri progetti